Gold Diggers (litt.  en anglais) peut faire référence à plusieurs œuvres :

 , pièce du dramaturge américain Avery Hopwood créée en 1919 et ayant inspiré la plupart de films suivants ;
 The Gold Diggers, film muet américain de Harry Beaumont, sorti 1923 ;
 Gold Diggers of Broadway, film musical américain de Roy Del Ruth, sorti en 1929 ;
 Chercheuses d'or de 1933 ou Chercheuses d'or (Gold Diggers of 1933), film musical américain de Mervyn LeRoy, sorti en 1933 ;
 Palace Hôtel ou Chercheuses d'or de 1935 (Gold Diggers of 1935), film musical américain de Busby Berkeley, sorti en 1935 ;
 En parade ou Chercheuses d'or de 1937 (Gold Diggers of 1937), film musical américain de Lloyd Bacon, sorti en 1936 ;
 Gold Diggers in Paris, film musical américain de Ray Enright, sorti en 1938 ;
  (Painting the Clouds with Sunshine), film américain de David Butler, sorti 1951 ;

Voir aussi 
 

Homonymie